Death of a Ladies' Man — четвертий студійний альбом канадського автора та виконавця пісень Леонарда Коена, представлений 11 серпня 1974 року на лейблі Columbia Records.

Список композицій

Примітки

Посилання 
 «New Skin for the Old Ceremony»  на Discogs

Альбоми Леонарда Коена
Альбоми Columbia Records
Англомовні музичні альбоми